Ямпільська сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район
 Ямпільська сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район